Панцирноголовы () — род бесхвостых земноводных из семейства квакш, обитающих в Новом Свете. 

Монофилия рода поддержана данными о первичной последовательности нескольких ядерных и митохондриальных генов. Вероятная морфологическая синапоморфия касается особенностей парных горловых мешков: при втягивании они заходят глубже углов челюсти.

Описание 
Общая длина представителей этого рода достигает 10 см. Голова среднего или крупного размера. Туловище мускулистое. Кожа толстая с многочисленными бугорками или бородавками, пропитана ядом. Задние конечности значительно длиннее передних. У большинства представителей этого рода отсутствуют перепонки. Пальцы передних и задних конечностей с присосками. Окраска коричневая, бурая, серая с желтоватым, зеленоватым оттенком. Вдоль спины располагаются пятна, своеобразные круги, точечки яркого основного фонового цвета.

Образ жизни 
Населяют тропические и субтропические леса. Ведут древесный образ жизни. Питаются беспозвоночными.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. Самка откладывает яйца в дупла деревьев, среди листвы.

Распространение 
Обитают от Мексики через Центральную Америку, центральную часть Южной Америки к востоку от Анд до северной Аргентины и восточной Бразилии.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 18 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Tschudi, 1838 : Classification der Batrachier, mit Berucksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung der Reptilien, p. 1-100

Квакши